Купата на африканските нации 2013 е 29-ото издание на турнира за Купата на африканските нации, континенталния турнир на Африка. Домакин на турнира първоначално бе избран Либия, но след това турнира бе преместен в ЮАР. Победителя на турнира ще участва на Купата на конфедерациите, организирана от ФИФА.Победител е отборът на Нигерия (3-та титла), който побеждава отбора на Буркина Фасо с 1 – 0 на финала.

Класирани отбори

Стадиони

Групова фаза 
Всички часове са в местно време (UTC+2)

Група A

Група B

Група C

Група D

Елиминационна фаза

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Външни препратки 
 Официален сайт

Купа на африканските нации
Футбол в Африка
Футбол в ЮАР